Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Guillermo Vilas (terzo turno)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Corrado Barazzutti (secondo turno)

 Roscoe Tanner (semifinali)
 Arthur Ashe (finale)
 José Higueras (primo turno)
 Ilie Năstase (secondo turno)
 Tim Gullikson (secondo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Wojciech Fibak (terzo turno)
 John Alexander (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1979